Етабл може да се односи на:

 Етабл (Ардеш), насељено место у Француској, у департману Ардеш
 Етабл (Горња Лоара), насељено место у Француској, у департману Горња Лоара
 Етабл (Лозер), насељено место у Француској, у департману Лозер
 Етабл (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Етабл сир Мер, насељено место у Француској, у департману Приморје